John Reitz ist der Name folgender Personen:

* John C. Reitz, US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 John T. Reitz, US-amerikanischer Toningenieur und Tontechniker